Ernst Busch es el nombre de las siguientes personalidades:
 Ernst Busch (1885-1945), mariscal de campo del Tercer Reich.
 Ernst Busch (1900-1980), Cantante y actor alemán.